Tadeusz (Dzierżykraj-)Morawski (1821–1888) – polski działacz społeczny i polityczny w Wielkim Księstwie Poznańskim
 Tadeusz Leon (Dzierżykraj-)Morawski (1893–1974) – polski polityk, poseł na Sejm w II RP, działacz społeczny, propagator spółdzielczości i sadownictwa
 Tadeusz Morawski (1938–2015) – polski aktor
 Tadeusz Morawski (1940–2021) – polski naukowiec, profesor elektroniki oraz autor palindromów